Das Wort Caption () bezeichnet in der Informatik die Beschriftung eines Steuerelements. Diese Eigenschaft ist nicht zu verwechseln mit dem Namen des Steuerelements. Die häufigste Anwendung dieser Eigenschaft findet man bei den Labels (Beschriftungsfelder), aber auch Fenster, Menüpunkte und andere Objekte verwenden sie. In der Regel wird der Eigenschaft ein Wert des Typs String zugewiesen, einige Programmiersprachen, etwa Visual Basic wandeln den Wert wenn nötig auch automatisch um. Eine besondere Rolle spielt in vielen Programmiersprachen die Verwendung des Zeichens "&": Wird dieses Zeichen vor ein anderes geschrieben, so erscheint Letzteres unterstrichen und der Benutzer kann das Steuerelement dann mit  und der entsprechenden Taste aufrufen (Shortcut).

Steuerelement einer grafischen Benutzeroberfläche